Festival de música de Kíiv (del seu nom en anglès Kyiv Music Fest), festival anual de música clàssica celebrat a Kíiv, a Ucraïna
 Kakkmaddafakka, grup d'indie rock format a Bergen, a Noruega
 KMF també és el codi ISO 4217 del franc de les Comores, moneda oficial de les Comores